Миа Роуз:

 Миа Роуз (род. 1987) — американская порноактриса.
 Миа Роуз (род. 1988) — португальско-английская певица-бард.